Стантон има више значења:
 Округ Стантон (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Стантон (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Стантон (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Стантон (Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Вирџинија
 Стантон (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Стантон (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Стантон (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Стантон (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Стантон (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Стантон (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси
 Стантон (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска